Семинар Иисуса () — название группы из 150 библеистов и любителей, ставящей своей целью воссоздать образ исторического Иисуса Христа. Семинар часто проводился в 1980-е и 1990-е годы. В 2008—2009 годах кратковременно существовал аналог — Проект Иисуса.

Деятельность 
В 1985 году организатором семинара выступил американский библеист .

Среди участников семинара либеральные католики (К. Армстронг), протестанты (Дж. Ш. Спонг), внеденоминационные христиане (Дж. Д. Кроссан), иудеи и атеисты (Э. Пейджелс).

Семинар ставит своей задачей реконструировать «Исторического Иисуса», исключив из интерпретаций все сверхъестественные компоненты (главным образом воскресение). Голосование проводилось цветными кубиками (красный — подлинное высказывание, розовый — вероятно подлинное, серый — вероятно не подлинное, чёрный — определённо неподлинное).

В 1993 году «Семинар Иисуса» выпустил свою версию новозаветных Евангелий и апокрифов. Активную издательскую деятельность ведут и отдельные участники семинара, например, Маркус Борг и .

Большой популярностью в Семинаре Иисуса обладает Источник Q. Евангелие от Марка, самое короткое и простое, широко признано написанным первым из четырёх канонических. Также в качестве равноправного источника используется неканоническое Евангелие от Фомы.

Семинар Иисуса повлиял на голливудское представление об Иисусе (в частности, на Пола Верховена, который посещал его заседания).

Критика 
Семинар Иисуса подвергался критике преимущественно конфессиональных теологов за «априорную элиминацию» чудес.

Примечания

Ссылки 
 Соблазн пустой гробницы: слава воскресения
 The Jesus Seminar Forum
 The Gospel According to the Jesus Seminar from Religion (London), vol 25, October 1995, pp. 317-38
 The "Jesus Seminar: " Liberal Theologians Investigating the Life of Jesus
 Christian Cadre: The Jesus Seminar: Bad Philosophy Makes Bad Christianity
 John P. Meier, «The Present State of the ‘Third Quest’ for the Historical Jesus: Loss and Gain»
 Robert Price’s rebuttal of Luke Timothy Johnson’s The Real Jesus.
 N. T. Wright’s Assessment of the Seminar’s Scholarship (PDF)

Библеистика
Трактовки образа Иисуса Христа
Объекты, названные в честь Иисуса Христа